Leeds City F.C. – klub piłkarski z Leeds
 Leeds City – główna stacja kolejowa w Leeds

Zobacz też 
 City of Leeds